"Desvio" pode ser:
 Desvio (sociologia), ações e/ou comportamentos que violam normas sociais
 Desvio padrão, em estatística, a raiz quadrada da variância;
 Desvio de Lamb, em mecânica quântica, diferença energética entre dois níveis de energia do átomo de hidrogênio;
 Desvio para o vermelho, alteração na percepção da frequência da luz, causada pela variação da sua velocidade;
 Desvio gravitacional para o vermelho, alteração na frequência da luz, ocasionada por ação de um campo gravitacional;
 Desvio de conduta (psicologia), transtorno caracterizado por padrões persistentes de conduta dissocial;
 Desvio de Conduta, álbum da banda Strike;
 Desvio de dinheiro, uma forma de peculato;
 Desvío Arijón, comuna da província de Santa Fé, Argentina;
 Desvio (ferrovia), linha férrea adjacente à linha principal, ou a outro desvio, destinada aos cruzamentos, ultrapassagens e manobras de formação de .

Desambiguação